Point Pleasant – miasto w USA, w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Point Pleasant – miasto w USA, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mason
 Point Pleasant (ang. Point Pleasant Township) – gmina  w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Miasteczko Point Pleasant – serial amerykański